Abakelia peut faire référence à :
 Joseph Abakelia (1882-1938), médecin géorgien ;
 Tamar Abakelia (1905-1953), artiste géorgienne.